Unter Always versteht man:

 den Originaltitel des US-amerikanischen Filmes Always – Der Feuerengel von Montana
 Always (Blink-182-Lied)
 Always (Bon-Jovi-Lied), ein Lied mit dem Text und der Musik von Jon Bon Jovi aus dem Jahr 1994
 Always (Damenhygieneprodukt), eine Marke von Procter & Gamble für Damenhygieneprodukte
 Always (Erasure-Lied)
 Always…, Album von The Gathering

Siehe auch
 Always Coca-Cola (2009), Debütroman von Alexandra Chreiteh